Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбудуться 12 серпня вздовж району .

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань 

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки